Почтамт:

 Почтамт — крупное предприятие общедоступной почтовой службы с собственным доставочным районом.
 «Почтамт» — первый роман Чарльза Буковски

См. также 
 Здание главного почтамта